Kehl bezeichnet:
 Kehl, Stadt im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Kehl (Weißenburg), Ortsteil von Weißenburg im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Landkreis Kehl, ehemaliger Landkreis in Baden-Württemberg
 Kehl, historischer Name von Kehlen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Kal (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Kehl ist der Familienname folgender Personen:
 Bryan Kehl (* 1984), US-amerikanischer Footballspieler
 Christina Kehl (* 1984), Fintech-Unternehmerin in Zürich
 Dietrich Kehl (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Fritz Kehl (* 1937), Schweizer Fußballspieler
 Hermann Kehl (1886–1967), deutscher Chirurg
 JA Kehl († 2006), deutscher Künstler
 Joachim Kehl (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Johann Kehl (* 1942), deutscher Politiker (SPD)
 Johann Balthasar Kehl (1725–1778), deutscher Komponist und Cellist
 Johann Carl Kehl (1829–1918), deutscher Unternehmer, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtages
 Josef Kehl (1885–1967), deutscher Fossiliensammler und Heimatforscher aus Haßfurt
 Lars Kehl (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Lina Kehl (1872–1945), deutsche Sozialpolitikerin (SPD)
 Ludwig Schmidt-Kehl (1891–1941), deutscher Mediziner, Rassenhygieniker, Hochschullehrer, siehe Ludwig Schmidt (Mediziner)
 Marco Kehl-Gómez (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Max Kehl (1940–2002), Schweizer Koch
 Maximilian Kehl (1839–1920), preußischer Generalmajor
 Medard Kehl (1942–2021), deutscher katholischer Theologe
 Nikolaus Kehl SJ (1914–2005), deutscher katholischer Theologe

 Petra Kehl (* 1965), deutsche Historikerin
 Rita Hagl-Kehl (* 1970), deutsche Politikerin (SPD)
 Robert Kehl (1914–2001), Schweizer Jurist und Kirchenkritiker
 Sebastian Kehl (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Sigrid Kehl (* 1929), deutsche Opernsängerin
 Thomas Kehl (* 1989), deutscher Webvideoproduzent und Autor, siehe Finanzfluss
 Werner Kehl (1887–1943), deutscher Bankdirektor

Siehe auch:
 Keel (Begriffsklärung)
 Kell
 Kehlnaht, eine Schweißverbindung; siehe Schweißverbindung#Kehlnähte